Leur steht für:
 eine ehemalige Gemeinde in Nordbrabant, Niederlande, heute Teil der Gemeinde Etten-Leur

Leur ist der Familienname folgender Personen:
 Silvia de Leur (1933–2006), niederländische Schauspielerin und Kabarettistin
 Verona van de Leur (* 1985), niederländische Kunstturnerin